

Рузаєвка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Рузаєвка — місто, районний центр, Мордовія